10-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2002 проводился в городе Саскатун (провинция Саскачеван, Канада) с 26 июля по 4 августа 2002 года с участием 16 команд. В Канаде женский чемпионат мира проводился во второй раз, в городе Саскатун — впервые.

Четыре лучшие команды квалифицировались для участия в турнире по софтболу на летних Олимпийских играх 2004.

Чемпионом мира стала (в 7-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Китайского Тайбэя.

В чемпионате мира впервые принимала участие сборная России.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в летних Олимпийских играх 2004

Примечания 

2002 год в софтболе
2002
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Спортивные соревнования в Саскатуне
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 2002 году
Июль 2002 года
Август 2002 года